Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 3 – dziewiąty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, a trzeci rozegrany w tym cyklu w kontynentalnej Europie, rozegrany w Walter Kobel Sporthalle w Rüsselsheim am Main (Niemcy) w dniach 22-24 października 2010 roku.

Wzięło w nim udział 128 zawodników.

W finale tego turnieju Szkot Marcus Campbell pokonał Chińczyka Lianga Wenbo wynikiem 4–0.

Nagrody 

Zwycięzca: €10 000
II miejsce: €5 000

Półfinalista: €2 500
Ćwierćfinalista: €1 400

Ostatnia 16: €1 000
Ostatnia 32: €500
Ostatnia 64: €200

Wydarzenia związane z turniejem 
 W tym turnieju padły dwa breaki maksymalne. Wbite zostały przez: pierwszy autorstwa Walijczyka Marka Williamsa w meczu pierwszej rundy ptrzeciwko Dianie Schuler, drugi zaś wbity przez Tajlandczyka Thanawata Thirapongpaiboona w meczu trzeciej rundy przeciwko Barry’emu Hawkinsowi.
 Thanawat Thirapongpaiboon wbijając swojego pierwszego breaka maksymalnego stał się najmłodszym autorem breaka w wysokości 147 punktów. Miał wtedy 16 lat i 312 dni.

Turniej główny

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe  
  Thanawat Thirapongpaiboon 147
  Mark Williams 147
  Andrew Higginson
  Anthony Hamilton 135, 116
  Ken Doherty 133, 119, 107
  Martin Gould 130, 111, 100
  Liang Wenbo 128, 115, 104
  Jimmy Robertson 124, 121
  Stuart Bingham 122, 108, 105, 104
  Jak Jones 121
  Marco Fu 118
  Jimmy White 117
  Michael White 116, 110
  Chen Zhe 112
  Liu Song 111
  Bjorn Haneveer 110
  Neil Robertson 110, 106
  Judd Trump 108
  James Wattana 108
  Shaun Murphy 106
  Ricky Walden 105
  Liu Chuang 102
  Martin O’Donnell 102
  Ben Woollaston 102
  Alfie Burden 101
  Peter Ebdon 101
  Stephen Maguire 100, 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
2010 w Belgii

sv:Euro Players Tour Championship 2010/2011#Euro Players Tour Championship 3